Alfredo Pasotti, ciclista italiano
 Andrea Pasotti, filosofo italiano
 Giorgio Pasotti, attore italiano
 Roberto Pasotti, pittore svizzero